Osoby o tym nazwisku:
 Jewgienij Żurawlow − radziecki wojskowy
 Małach Żurawlow − radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa
 Ołeksandr Żurawlow − ukraiński piłkarz i trener piłkarski
 Pawieł Żurawlow − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych 
 Serhij Żurawlow − ukraiński piłkarz
 Sławomir Żurawlow – polski wojskowy
 Wałerij Żurawlow − ukraiński piłkarz i trener piłkarski